Sanger puede referirse a:

Geografía
Sanger, localidad del condado de Fresno en California, Estados Unidos.

Personajes. El apellido es de origen inglés (también Singer) y alemán (también Sänger, Senger, Singer, Saenger)
 Frederick Sanger, bioquímico 2 veces laureado con el Premio Nobel de Química.
 Larry Sanger, cofundador de Wikipedia.
 Margaret Sanger, estadounidense precursora de movimientos feministas.

Instituciones
 Sanger Institute o Wellcome Trust Sanger Institute, centro de investigación genómica y genética británica.